

Geografia

 Casere, frazione di Laveno-Mombello in provincia di Varese
 Casere, frazione di Predoi in provincia di Bolzano
 Casere, località (non frazione) di Camposampiero in provincia di Padova

Mitologia

Casere, figlio del dio anglosassone Woden